Hängung steht für
 Hängen, Tötungsform

 Hängung, Präsentationsformen in Bildergalerien
 Accrochage
 Moyländer Hängung
 Petersburger Hängung, synonym: Salonhängung